Мелехино — название населённых пунктов:

Россия

Владимирская область 
 Мелехино — деревня в Александровском районе.

Вологодская область 
 Мелехино — деревня в Кадуйском районе.
 Мелехино — упразднённая деревня в Кичменгско-Городецком районе.

Костромская область 
 Мелехино — деревня в Антроповском районе.

Тюменская область 
 Мелехино — село в Бердюжском районе.

См. также 
 1-е Мелехино
 2-е Мелехино